Ulrich Thomsen (født 6. december 1963 i Næsby ved Odense) er en dansk skuespiller. Han fik sit gennembrud i Thomas Vinterbergs film De største helte og Festen.

I James Bond-filmen The World Is Not Enough spiller Ulrich Thomsen skurken Sasha Davidov, der er russisk sikkerhedschef. I 2005 medvirkede han i et enkelt afsnit af den amerikanske tv-serie Alias.

Han modtog en Robert for bedste birolle i De største helte, samt både en Bodil og en Robert for bedste hovedrolle i Festen. Han modtog også både Bodil og Robert for sin hovedrolle i Per Flys film Arven.

Han har medvirket i actionfilmen Hitman baseret på den danske computerspilserie af samme navn, hvor han spillede Ruslands præsident Mikhail Belicoff.

Han spiller skurkerollen som Kai Proctor i den amerikanske serie Banshee.

Han har hovedrollen i filmen "Vores mand i Amerika" hvor han spiller Henrik Kauffmann.

Udvalgte filmtitler

Kilde

Eksterne henvisninger 
 

Skuespillere fra Danmark
Bodilprisen for bedste mandlige hovedrolle
Robertprisen for årets mandlige hovedrolle
Robertprisen for årets mandlige birolle
James Bond-skurke
Personer fra Fyn
Personer i Kraks Blå Bog
Danskere i 1900-tallet
Danskere i 2000-tallet
Danskere i Hollywood